Китаб ( — книга, писание):

 Китаб — Священное Писание в исламе. «Китабом» часто называют Коран.
 Аль-Китаб — «Книга» Сибавейхи.
 Китаб аль-Агани — арабская антология в 20 томах, составленная Абу-ль-Фараджем аль-Исфахани.
 Китаб аль-Муамма — арабская книга, составленная в VIII веке Халилем аль-Фарахиди на основе собственного метода шифрования.
 Китаб аль-джебр ва-ль-мукабала — известная книга персидского учёного IX века Мухаммеда ибн Мусы аль-Хорезми.
 Китаб ат-Таухид — религиозный трактат за авторством салафитского богослова Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба.
 Китаб аль-фихрист — труд багдадского книготорговца Ибн ан-Надима.
 Китаб-и-Агдас — основная святая книга в религии Бахаи.
 Китаб — пьеса на языке малаялам.

Другое 
 Китаб — город, районный центр в Узбекистане;
 Китаб — район в Узбекистане;
 Китаб — административная единица в Бухарском эмирате.

См. также 
 Китабы — рукописные книги белорусских татар.
 Китабистика — раздел славистики, наука занимающаяся изучением мусульманских текстов на польском и старобелорусском языках.
 Китабе — прямоугольная или фигурная (типа картуша) панель с надписями арабской графикой, вид эпиграфического орнамента.